Фурка — пересувний майданчик в театрі з наперед змонтованими на ньому елементами декорацій.
 Фурка — пара придатків на кінці черевного сегмента (тельсона) ракоподібних.

 Фурка (тунель) — горишній історичний тунель на Фурка-Оберальп-бан
 Фурка-Оберальп-бан — залізниця у Швейцарії
 Фурка (базисний тунель) — сьогоденний тунель на Фурка-Оберальп-бан
 Фурка (перевал) — перевал в Альпах
 Парова зубчаста залізниця Фурка — історична залізниця через перевал Фурка